Лактио́нов (Лактио́нова) — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Лактионов, Валерий Дмитриевич (род. 1958) — советский футболист.
 Лактионов, Денис Владимирович (род. 1977) — российский и южнокорейский футболист.
 Локтионов (Лактионов), Николай Иванович (1926—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Лактионов, Пантелей Борисович (1922—1944) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Лактионов, Пётр Ефимович (1900—1945) — Герой Советского Союза.
 Лактионов, Сергей Владимирович (род. 1967) — советский и украинский футболист.

 Лактионова, Галина Михайловна (1952—2016) — советская и украинская учёная.

См. также 
 
 Лахтионов, Константин Алексеевич